Білоруська футбольна вища ліга 2013 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Шахтар взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Білорусі 2013—2014

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/8 грудня 2013

|}

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2013
Білорусь
2013 у білоруському спорті